Сезон 2018/2019 стал для Арсенала 133-м в истории клуба и 27-м в Премьер-лиге. Это был первый сезон после ухода главного тренера Арсена Венгера, тем самым была открыта новая страница в истории клуба. На место главного тренера был назначен Унаи Эмери. В первый сезон под его руководством команда заняла 5-е место и дошла до финала Лиги Европы, где проиграли соотечественникам из Челси.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

77.650.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

8.500.000

Зима 

0

Общие убытки:77.650.000

Общая прибыль:8.500.000

Разница:69.150.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

Лига Европы

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»